い в хирагане и イ в катакане — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры. В современном японском языке находится на втором месте в слоговой азбуке, после あ и перед う.

Происхождение 
い появился в результате упрощённого написания кандзи 以, а イ произошёл от кандзи 伊.

Фонетика и транскрипция 
い и イ соответствуют звуку  в Международном фонетическом алфавите. В системе Поливанова соответствуют кириллическому «и», поэтому при транскрибировании японских слов на русский язык い и イ записываются как «и». В некоторых случаях произносится кратко и записывается как «й», например,  (хай, да).

い, кроме непосредственного произношения и написания как «и» или «й», также может удлинять звучание предыдущего слога, оканчивающегося на «и», например,  (ти: сай, маленький). При транскрибировании японских слов на русский язык это оформляется либо с помощью макрона (ӣ), либо двоеточием (и:). Будучи помещённой после «э» она обозначает удлинение уже «э», как, например, в слове せんせい (сэнсэ:, учитель), однако в системе Поливанова такое сочетание чаще всего передаётся как «эй».

Написание 

Знак хираганы «い» записывается с помощью двух черт:
 слева сверху вниз пишется изогнутая вертикальная черта, заканчивающаяся крючком внизу;
 справа сверху вниз пишется вертикальная черта меньшей длины с легким изгибом влево.

Знак катаканы «イ» записывается с помощью двух черт:
 сверху пишется изогнутая черта, идущая справа сверху вниз и налево;
 вторая черта начинается в середине первой и идёт вниз.

Коды символов в кодировках 
 Юникод:
 い: U+3044,
 イ: U+30A4.

Кана